Il nome volgare leccia viene utilizzato per diverse specie di pesci ossei della famiglia Carangidae presenti nel mar Mediterraneo

Leccia
Leccia stella
Leccia fasciata